Юбилейный парк:
 Юбилейный парк — в Барнауле
 Юбилейный парк — в Кременчуге
 Юбилейный парк — в Кривом Роге
 Юбилейный парк — в Лениногорске
 Юбилейный парк — в Феодосии
 Юбилейный парк — в Ярославле

См. также 
 Юбилейный проспект
 Юбилейный мост
 Юбилейная улица
 Юбилейная площадь